Gailani ist der Familienname von:

 Lamia al-Gailani Werr (1938–2019), irakische Archäologin
 Raschid Ali al-Gailani (1892–1965), Ministerpräsident des Königreiches Irak